Yangjiang bezeichnet:

 Yangjiang (阳江市), Stadt in der chinesischen Provinz Guangdong
 Yangjiang (Fenyi) (洋江镇), Großgemeinde im Kreis Fenyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yangjiang (Gaochun) (阳江镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaochun der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yangjiang (Qionghai) (阳江镇), Großgemeinde der Stadt Qionghai in der chinesischen Provinz Hainan

 Yang Jiang (杨绛, 1911–2016), chinesische Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Übersetzerin